Термин Бой у острова Груа может относиться к двум столкновениям на море:
 Отход Корнуоллиса () — 17 июня 1795, он же Первый бой у острова Груа ()
 Бой у острова Груа () — 23 июня 1795, он же Бой Бридпорта () или Второй бой у острова Груа ()